Leme kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Leme (ort), São Paulo, 
 Leme (kommun), São Paulo,

Frankrike 

 Lemé, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Lème, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 

Robotskapade Brasilienförgreningar